Алёна Миха́йлова:
 Михайлова, Алёна Дмитриевна (род. 1995) — российская актриса театра и кино.
 Михайлова, Алёна (наст. имя — Алевтина Михайлова; род. 1967) — российский музыкальный продюсер.